Etiópia
Werder, Szomália szövetségi állam egyik zónája

 Németország
Werder, település Brandenburgban
Werder, település Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartomány Mecklenburgische Seenplatte járásában
Werder, település Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartomány Ludwigslust-Parchim járásában